Amerikai Egyesült Államok
Darien (Connecticut)
Darien (Georgia)
Darien (Illinois)
Darien (Missouri)
Darien (New York)
Darien (város, Wisconsin)
Darien (falu, Wisconsin)